Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 66 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 7 серпня. Участь брали 35 спортсменів з 35 країн.

Призери

Розклад

Сіяні спортсмени 
Посів відбувається на основі олімпійського кваліфікаційного рейтингу IJF.

<ol start="1">
  
  
  
  

<ol start="5">

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Дзюдо  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016